Plaats in Indonesië
 Uning (Pegasing), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tengah in de provincie Atjeh
 Uning (Syiah Utama), een plaats in het bestuurlijke gebied Bener Meriah in de provincie Atjeh